Beatles for Sale est le nom de plusieurs disques des Beatles :
 Beatles for Sale, quatrième album des Beatles sorti en 
 Beatles for Sale, huitième EP des Beatles, issu de l'album précédent, sorti en 
 Beatles for Sale (No. 2), neuvième EP des Beatles, issu de l'album précédent, sorti en